Lavoisier ist der Familienname folgender Personen:  

 Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794), französischer Jurist und Chemiker 
 John Lavoisier (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler 
 Marie Lavoisier (1758–1836), französische Salonière und Chemikerin 

Lavoisier steht für:
 (6826) Lavoisier, Asteroid des Hauptgürtels
 Lavoisier (Mondkrater)

Siehe auch:
 Lavoisier-Insel, Insel vor der Westküste des antarktischen Grahamlands
 Lavoisier-Medaille, internationaler Chemiepreis der Société Chimique de France